Сакмар (, ) — населённые пункты:

 Сакмар (Башкортостан) — деревня в Баймакском районе Башкортостана
 Сакмар (Венгрия) — населённый пункт в венгерском медье Бач-Кишкун